CNE est un sigle qui peut faire référence à :
 Caisse nationale d'épargne ;
 Canadian National Exhibition, la plus importante fête foraine du Canada ; elle a lieu annuellement à Toronto ;
 Centre de recherche pluridisciplinaire (anthropologie, sociologie, histoire) en France ;
 Centrale nationale des employés, la plus importante centrale syndicale en Belgique francophone ;
 Centre national d'évaluation, une structure de l'administration pénitentiaire en France ;
 Commission nationale d'éthique, en Suisse ;
 Commission nationale d'évaluation, commission chargée d'évaluer les recherches sur la gestion des déchets radioactifs, en France ;
 Centre national d'exposition ;
 Comité national des écrivains, un organe de la Résistance intellectuelle ;
 Conférence nationale des exécutifs ;
 contrat nouvelles embauches ;
 Comité national des élections, au Cambodge ;
 Consejo Nacional Electoral, en Colombie ;
 Consejo Nacional Electoral, au Venezuela ;
 Conseil national de l'eau, ou Comité national de l'eau, en France ;
 contribution nette de l'étranger ;
 Centrale Nantes Études.

CNE est un code qui peut signifier :
 .

Cne est une abréviation qui signifie :
 capitaine, un grade de l'armée française (et d'autres armées), selon la liste des abréviations militaires françaises ;
 commune, en France.

Abréviation
Code